Edina, női név
Földrajz
 Edina (Libéria)
 Edina (Minnesota) 
 Edina (Missouri)